La fundación puede referirse a:

 La obra de teatro La fundación, de Antonio Buero Vallejo.
 La banda de música española La Fundación.
 La serie de televisión boliviana La fundación (1993);
 La serie de la Fundación, serie de novelas de Isaac Asimov.